Бальивиан () — боливийская фамилия. Известные носители:

 Бальивиан, Адольфо (1831—1874) — конституционный президент Боливии (1873—1874).
 Бальивиан, Хосе (1805—1852) — боливийский генерал, президент Боливии (1841—1847).
 Бальивиан Рохас, Уго (1901—1993) — боливийский военный и политический деятель, де-факто президент страны (1951—1952).